Juliana es un nombre femenino derivado de Juliano, que originalmente indicaba una clientelismo con la gens Iulia. Puede hacer referencia a varios artículos:

 India Juliana, mujer guaraní del siglo XVI, conocida por matar a un colono español e instar a las demás mujeres a hacer lo mismo.
 Juliana de Fosses, religiosa;
 Juliana de los Países Bajos (1909-2004), reina;
 Juliana de Nicomedia, religiosa;